Pann ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Pann (1883–1963), jüdisch-weißrussischer Künstler
 Anton Pann (um 1797–1854), rumänischer Komponist und Dichter
 Carter Pann (* 1972), amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Pan